Gisela – cantante spagnola
 Gisela – località degli Stati Uniti d'America, situata nella Contea di Gila, nello Stato dell'Arizona
 Gisela – variante del nome Gisella
 352 Gisela – asteroide

Pagine correlate 
Gisella